peut désigner :
  de la  division d'infanterie bavaroise (Empire allemand)
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie (Empire allemand)
  de cavalerie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  (Allemagne)
  (Allemagne)
  d'infanterie (Australie)
  (Autriche-Hongrie)
  (Espagne républicaine)
  d'artillerie (France)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  d'infanterie coloniale de la  d'infanterie coloniale (France)
  (Grèce)
  (Inde britannique)
  (Pologne)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  (Russie)
 
  (Ukraine)
  d'assaut aérien (Union soviétique puis Russie)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)